Галочкина — фамилия, женская форма фамилии .
 Галочкина, Клавдия Фёдоровна — Герой Социалистического Труда.
 Галочкина, Надежда Николаевна — Герой Социалистического Труда.
 Галочкина, Ольга Борисовна — российский музыкант (виолончель).